Erwin Franz Ludwig Bernhard Ernst von Neipperg fue un General de Caballería austríaco de ascendencia wurtemburguesa que fue notorio por ser el comandante principal en la batalla de Aschaffenburg.

Biografía

Familia 
Erwin era el hijo menor del Conde General Adam Albert von Neipperg con su primera esposa, Condesa Theresa Pola de Treviso (1778-1815). Después de la muerte de su madre, Adam Albert se casaría con la Archiduquesa María Luisa de Habsburgo-Lorena, la viuda de Napoleón e hija del emperador Francisco II, adquiriendo así el título de Conde de Neipperg. Su hermano mayor era el Conde Alfred von Neipperg.

El primer matrimonio de Neipperg fue con la condesa Enriqueta de Waldstein-Wartenberg (1823-1845), quien no obstante murió a los pocos meses del matrimonio, y su segundo matrimonio fue en Gorizia con la Princesa Rosa von Lobkowitz  (1832-1905), hermana de Jorge Cristián von Lobkowitz y descendiente de una de las más antiguas y más nobles familias de la aristocracia bohemia. Su testigo de boda fue el Conde Georg Otto von Toggenburg-Sargans, gobernador del Véneto. Tuvieron tres hijos:

Conde Reinardo (1856-1919), casado con la Condesa Gabriela Ida von Waldstein-Wartenberg.
Ana Berta (1857-1932), casada con el Príncipe Fernando Zdenko von Lobkowitz.
María Eduviges (1859-1916), casada con el Conde Francisco Xavier von Königsegg-Aulendorf.

Carrera militar 
Neipperg completó estudios militares y después de la muerte de su padre adquirió, en corregencia con sus hermanos Alfred, Ferdinand y Gustav, la villa de Schwaigern con su anexión de Burg Neipperg, los terrenos de caza en Kleingartach, Bönningheim y Erlingheim así como como tierras en Schwaigern y un bosque cerca de Neipperg. En 1833, él y sus hermanos concluyeron un fedeicomiso sobre la sucesión, que daba toda la propiedad al hijo mayor y regulaba la sucesión en caso de fin de una línea de descendientes.

Neipperg sirvió durante largo tiempo en el Ejército Imperial Austríaco como oficial de caballería en la guarnición en Parma, donde residía su madrastra María Luisa. Fue promovido a coronel en 1848 y fue comandante de la guarnición austríaca en Parma. Se encontró para detener los débiles alzamientos insurreccionales que tuvieron lugar en Parma y para apoyar al heredero al trono Carlos III de Parma. Participó en las batallas de la Primera Guerra Italiana de la Independencia, distinguiéndose en Morozzo y Custoza. Subsiguientemente, fue gobernador militar de Gorizia hasta 1865; siendo promovido a Teniente Mariscal de Campo en 1863.

Fieramente anti-prusiano y partidario de una federación de estados alemanes liderados por el Imperio austríaco, Neipperg participó en la guerra austro-prusiana a la cabeza de la 4.ª División del VIII Cuerpo de Ejército, compuesto por tropas austríacas y de Nassau. El 14 de julio de 1866, debido a las súplicas del Príncipe Alejandro de Hesse-Darmstadt por apoyo austríaco en la Campaña del Meno, se enfrentó con tropas del general prusiano August Karl von Goeben cerca de Aschaffenburg. Los prusianos, con clara superioridad numérica con 16.600 hombres, alcanzaron una aplastante victoria sobre las tropas de Neipperg que forzó a los austríacos, ahora diezmados, a una huida precipitada. Neipperg, después de haber sido comandante militar de Bratislava y Viena, abandonó el Ejército Imperial Austríaco y por unos años sirvió como jede de la milicia local del Reino de Wurtemberg, dejando todos los puestos militares en 1878. Mientras, había sido promovido a General de Caballería en 1870. En 1873 se le concedió por Francisco José I de Austria la Orden del Toisón de Oro. También recibió la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau de manos del Gran Duque Adolfo de Luxemburgo.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 Immo Eberl: Die Herren und Grafen von Neipperg. In: Heimatbuch der Stadt Schwaigern. Stadtverwaltung Schwaigern. Schwaigern 1994.
 
 Heinrich Friedjung: Neipperg, Erwin Franz Ludwig Bernhard Ernst Graf von. In: Anton Bettelheim (Hrsg.): Biographisches Jahrbuch und deutscher Nekrolog. Band 2, Seite 325–326, Georg Reimer, Berlin 1898, (Digitalisat).

Militares de Wurtemberg
Personas de la guerra austro-prusiana
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Generales de Austria
Caballeros de primera clase de la Orden de San Vladimiro